Der Kothener Bach ist ein linker Zufluss der Wupper im Stadtbezirk Barmen der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal.

Lage und Topografie 
Der Kothener Bach entspringt auf 304 Meter ü. NN an der Oberen Lichtenplatzer Straße nahe dem Toelleturm im Wohnquartier Lichtenplatz. Er fließt durch das Waldgebiet Kothener Busch in Richtung Norden, erhält Zufluss von dem Lichtenplatzer Bach und dem Vöpelssiefen und fließt in zwei Ästen teils oberirdisch renaturiert, teils verrohrt der Wohnbebauung des Wohnquartiers Kothen in der Tallage des Wuppertals zu.

Verrohrt unterquert der Kothener Bach die Bahnstrecke Elberfeld–Dortmund und die Bundesstraße 7 und mündet nach ca. 2,1 Kilometern auf 152 Meter ü. NN an der Brücke Farbmühle in der Wupper.

Einzelnachweise 

1Kothener Bach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal